ООО «Сплат Глобал» (до 2018 года — ООО «Сплат-Косметика») — частная производственно-торговая компания, выпускающая парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии. Основана в 2000 году предпринимателями Евгением Дёминым и Еленой Дёминой (Белоус).
Производство расположено в Окуловском муниципальном районе Новгородской области.
Главный офис компании находится в Москве.
«Сплат Глобал» успешно экспортирует продукцию на другие рынки — в 2015 году на продажи за пределами России пришлось 17—20 % выручки.

Название компании происходит от водоросли Spirulina platensis (изначально под торговой маркой выпускались биологически активные добавки и косметика с экстрактом этой водоросли).
Компания входит в Топ-5 российских производителей средств косметики и гигиены.

Продукция 
Компания известна прежде всего как производитель зубных паст (по оценке DSM Group, в первом полугодии 2016 года занимала 3 место на российском рынке зубных паст с долей рынка 9,7 % в стоимостном выражении и 14,7 % в объёме продаж), зубных щёток, ополаскивателей для полости рта, зубных нитей, детских паст и очищающих пенок, других продуктов для ухода за полостью рта.

Средства для ухода за полостью рта производится не только под торговой маркой SPLAT, но также под марками Iney, Innova, Pro Whiter. Компания также выпускает бытовую химию (линейка BioMio), детскую косметику Lallum Baby, шампуни и бальзамы для волос Heya.

История 
1994 год — Появление торговой марки «СПЛАТ». Благодаря химическим знаниям Евгения Демина и знакомству с учеными биофака в МГУ, была изготовлена первая зубная паста с лечебными свойствами. Евгений Демин выкупил товарный знак, после чего занялся выкупом завода в Подмосковье, совместно с его женой — Еленой Деминой.

2000 год — Создание компании «Сплат-Косметика» на базе производственно-торговой фирмы «Конверсия».

2001 год — Евгений Дёмин возглавил компанию «Сплат-Косметика», начало производства продукции под брендом SPLAT.

В первые годы существования «Сплат-Косметика», в основном, торговала чужой продукцией, была «классической дистрибьюторской компанией». В интервью журналу Republic генеральный директор компании Евгений Дёмин вспоминал:
 В 2001 году у нас было чуть больше миллиона рублей. Бренд мы выкупили в начале 2002 года и до 2004 года занимались ещё тем, что просто продавали чужое, работали с большим ассортиментом товаров для здоровья. Это позволяло зарабатывать на обороте, но потом привело к сложностям. Мы существенно отвлекались от идеи производства, потому что вся команда занималась тем, что генерировала оборот. При этом заработок был очень низкий. …И я принял решение, что мы вообще перестаем этим заниматься. Был очень тяжелый период, выручка упала на 90 %, потому что мы фактически сожгли мосты. Мы решили, что будем заниматься теперь только своей маркой и своими продуктами и либо мы прорвемся, либо не прорвемся. Такая концентрация, конечно, загнала нас в жесточайший кризис, и мы в нём находились, наверное, года полтора.

2004 год — «Сплат-Косметика» открывает производство зубных паст на арендованной площадке в селе Лучинское Истринского района Московской области.

2006 год — Компания выпустила серию паст Splat Special.

2008 год — Выпущена детская пенка для очистки зубов «Волшебная пенка».

2009 год — Выпущены: серия зубных нитей SPLAT Professional DentalFloss , взрослая очищающая пенка для зубов с разными вкусами Oral Care Foam 2 in 1, инновационная чёрная зубная паста Blackwood c углём в составе. В конце 2009 года компания выкупила у Вимм-Билль-Данн завод по производство бутилированной воды «Родники Валдая» в Окуловском муниципальном районе Новгородской области чтобы переоборудовать его под производство зубной пасты.

2010 год — Проведён редизайн зубных паст серии Professional, открыто производства в Окуловке, по итогам года компания стала игроком № 3 на российском рынке зубных паст.

2011 год — Выход на международный рынок, в частности, на рынок Китая.

2012 год — Появление линейки натуральной детской косметики Lallum Baby. Также был получен статус "экологически сознательного производства.

2014 год — Запуск линейки экологичных бытовых средств для мойки, стирки, уборки под маркой BioMio.

2016 год — Запуск шампуней и бальзамов для волос под маркой Heya, выход на рынок Индии.

2018 год — Переименование в ООО «Сплат Глобал».

Продвижение продукции 
Компания не размещает рекламы, предпочитая прямой контакт с покупателями. В настоящее время ООО «Сплат Глобал» занимает 13 % рынка зубных паст на территории Российской Федерации.. Генеральный директор компании Евгений Дёмин пишет письма покупателям, вкладывает их в упаковки зубной пасты SPLAT и лично отвечает тем, кто пишет ему в ответ. За период существования компании таким образом разослано более 150 писем.

Социальные проекты 
Около 10 % прибыли компании направляется на благотворительные и социальные проекты. О подходе SPLAT к благотворительности генеральный директор компании Евгений Дёмин рассказал участникам проекта «Сноб»:
Примерно 11 лет назад мы решили, что та самая десятина будет направляться на осуществление социальных проектов. Мы определили четыре основных направления этой работы и выбрали группу фондов, которые получают от нас финансовую помощь. Нефинансовая поддержка складывается из нескольких частей. Первая — это команда: из тысячи человек, которые работают в Splat, 62 человека состоят в так называемом Комитете добрых дел, они самостоятельно управляют частью бюджета. Вторая часть — вовлечение в благотворительность покупателей и клиентов: мы доносим до них, что заниматься этим делом важно, им можно заниматься легко, буквально не задумываясь, и наш опыт гарантирует, что это занятие приведет к результату.

В числе наиболее известных благотворительных проектов компании:
 Запуск в 2008 году зубной пасты Dream с экстрактом земляники, вся прибыль от продажи которой направляется на благотворительность.
 Поставки зубных паст благотворительной организации «Ночлежка» (Санкт-Петербург).
 Запуск в октябре 2016 года флешмоба «ЧищуЗубыПомогаю» совместно с создателями фильма «Хороший мальчик» и благотворительным фондом Константина Хабенского, в котором приняло участие более 100 000 человек.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная группа Вконтакте
 Официальная страница Facebook
 Страница в Instagram

Производители косметики и парфюмерии России